Umbscheiden ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Umbscheiden (1825–1874), deutscher Revolutionär und Journalist
 Philipp Umbscheiden (1816–1870), deutscher Jurist und Politiker